
Кра́сная кни́га Тюме́нской о́бласти — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Тюменской области. Региональный вариант Красной книги России.

Была учреждена постановлением администрации Тюменской области в апреле 1999 года в качестве официального документа, содержащего свод сведений о состоянии, распространении и необходимых мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих грибов и растений, постоянно или временно обитающих (произрастающих) на территории Тюменской области. Вместе с тем было постановлено переиздавать книгу, актуализируя данные не реже, чем каждые пятнадцать лет.

Всего в Красную книгу Тюменской области занесены 711 видов, 427 из которых помещены на основные страницы.

В 2017 году перечни видов были обновлены.

Все присутствующие в книге виды разделены на шесть категорий, в зависимости от уровня угрозы их возможного исчезновения:
 0 — вероятно исчезнувшие виды
 I — находящиеся под угрозой исчезновения
 II — с сокращающейся численностью
 III — редкие или узколокальные
 IV — виды с неопределенным статусом (редкие малоизученные)
 V — восстанавливаемые или восстанавливающиеся

Структура Красной книги Тюменской области 
Красная книга состоит из 12 разделов в которых перечислены виды с сокращающейся численностью и находящиеся под угрозой исчезновения:
 Раздел 1. Млекопитающие — 14 видов
 Раздел 2. Птицы — 43 вида
 Раздел 3. Рептилии — 3 вида
 Раздел 4. Амфибии — 2 вида
 Раздел 5. Рыбы — 6 видов
 Раздел 6. Членистоногие — 128 видов
 Раздел 7. Покрытосеменные  — 174 вида
 Раздел 8. Папоротникообразные — 19 видов
 Раздел 9. Плаунообразные — 2 вида
 Раздел 10. Мохообразные — 4 вида
 Раздел 11. Лишайники — 3 вида
 Раздел 12. Грибы — 29 видов

Приложения в котором перечислены вероятно исчезнувшие виды, виды с неопределенным статусом и восстанавливаемые или восстанавливающиеся виды:
 Список видов, вероятно исчезнувших на территории Тюменской области 
 4 вида птиц
 Список видов, восстанавливающихся в численности на территории Тюменской области 
 2 вида птиц
 Список редких и уязвимых видов, нуждающихся на территории Тюменской области в постоянном контроле и дополнительном изучении 
 22 вида млекопитающих
 68 видов птиц
 2 вида земноводных
 2 вида рыб
 2 вида круглоротых
 115 видов членистоногих
 2 вида мшанок
 57 видов растений
 2 вида плаунообразных
 4 вида мохообразных
 2 вида грибов

См. также 
 Список видов, занесённых в Красную книгу Тюменской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Электронная версия Красной книги Тюменской области

 
Книги по алфавиту
Книги 2004 года